Název Kladno má více významů:

 Kladno – město v okrese Kladno
 Kladno (zámek) – zámek v Kladně
 Kladno (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim
 lokomotiva Kladno – parní lokomotiva
 Kladno (loď) – čs. námořní loď z let 1959–1973
 Kladno (nádraží) – vlakové nádraží ve městě Kladno
 Kladnoit – minerál objevený na haldách v okolí Kladna
 Kladno záporno – kulturní kladenský časopis

podobné
 Klad
 Kladistika
 Kladné a záporné číslo

Externí odkazy